Claudeir Covo (São Paulo, Ipiranga, 9 de junho de 1950 - 5 de maio de 2012) foi um ufólogo, brasileiro.

Era engenheiro eletrônico, tendo sido presidente do Comitê de Iluminação Veicular da ABNT durante 27 anos.

Em 1966, aos 16 anos de idade, interessou-se por ufologia quando leu sobre a perseguição de naves discóides a astronautas em órbita da Terra.

Em 1975 fundou o Centro de Estudos e Pesquisas Ufológicas (CEPU). Em 1994, fundou o  Instituto Nacional de Investigação de Fenômenos Aeroespaciais (INFA).

Nascidos em 1950
Mortos em 2012
Ufólogos do Brasil
Naturais da cidade de São Paulo